999 steht für:
 die natürliche Zahl 999
 999 (Jahr)
 999, die traditionelle Notrufnummer in Großbritannien, Irland und mehreren Staaten des Commonwealth of Nations
 999 (Band), eine Punkband
 Ducati 999, ein Motorrad
 NYC Nr. 999, eine Dampflokomotive
 Route nationale 999, französische Nationalstraße